

На правах страны-хозяйки сборная России принимала участие в чемпионате мира, который проходил с 14 июня по 15 июля.

6 сентября стартовал первый розыгрыш Лиги наций, в которой сборная России принимала участие в группе 2 Лиги B.

Матчи

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

XXI чемпионат мира. Матч группы A 

Таблица после тура

XXI чемпионат мира. Матч группы A 

Таблица после тура

XXI чемпионат мира. Матч группы A 

Итоговая таблица

XXI чемпионат мира. 1/8 финала

XXI чемпионат мира. 1/4 финала

Лига наций УЕФА 2018/2019. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Товарищеский матч

Лига наций УЕФА 2018/2019. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Лига наций УЕФА 2018/2019. Матч Лиги B 

Таблица после матча

Товарищеский матч

Лига наций УЕФА 2018/2019. Матч Лиги B 

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2018 на сайте rusteam.permian.ru
 Осенью сыграем в Ростове-на-Дону, Калининграде и Сочи

2018